Mistresses (telessérie britânica)
 Mistresses (telessérie estadunidense)

Desambiguações de televisão